L’olorotitan (Olorotitan arharensis) era un grande dinosauro a becco d'anatra, vissuto nel Cretaceo superiore (Maastrichtiano, circa 70 milioni di anni fa). I suoi resti sono stati rinvenuti in Russia orientale, lungo il corso del fiume Amur.

Una cresta a ventaglio 

Come tutti i rappresentanti di questo gruppo di dinosauri, l'olorotitan possedeva un becco largo e piatto, sprovvisto di denti, e una bocca dotata di batterie di denti molariformi adatti a triturare materiale vegetale. La testa era ornata da una strana struttura a forma di ventaglio, rivolta verso la parte posteriore e formata da ossa cave. Analogamente a quella di altri animali della famiglia (ad esempio Parasaurolophus e Corythosaurus), anche la cresta dell'olorotitan era probabilmente utilizzata per emettere forti vocalizzazioni atte al riconoscimento intraspecifico. Lungo circa 12 metri, l'olorotitan fa parte di una radiazione di adrosauridi giganti vissuti nel Maastrichtiano nella regione dell'Amur. Tra questi, da ricordare anche Charonosaurus e Amurosaurus.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi
Taxa privi di autore di classificazione